Koc peut renvoyer à :

 Koç Holding, entreprise turque
 Kuwait Oil Company, la compagnie nationale pétrolière du Koweït
 Koc, terme de pédologie